Barbarzyńca – określenie członka obcego ludu w świecie starożytnym
 Barbarzyńca (czasopismo) – krakowski kwartalnik antropologiczny
 Barbarzyńca (komiks) – komiks z serii Thorgal
 Conan Barbarzyńca – postać literacka